Пем Шрайвер була чинною чемпіонкою, але не змогла захистити свій титул, оскільки в другому колі її перемогла Стефані Реге.

Мартіна Навратілова виграла титул, перемігши у фіналі Наташу Звєрєву з рахунком 6–7, 6–4, 6–3.

Сіяні гравчині 
Сіяну чемпіонку виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули.

  Мартіна Навратілова (переможниця)
  Кріс Еверт (півфінал)
  Габріела Сабатіні (півфінал)
  Пем Шрайвер (2-ге коло)
  Гелена Сукова (чвертьфінал)
  Наташа Звєрєва (фінал)
  Барбара Поттер (чвертьфінал)
  Лариса Савченко (2-ге коло)

Сітка

Посилання 
 1988 Virginia Slims of New England Draw

Virginia Slims of New England
Тур WTA 1988